Роџер Федерер је трећи пут освојио турнир. У финалу је победио Марата Сафина резултатом 6-4, 6-7(6-8), 6-4.

Носиоци 

  Роџер Федерер (победник)
  Марат Сафин (финалиста)
  Рафаел Надал (прво коло)
  Гиљермо Кањас ''(полуфинале)

<li> Давид Налбандијан (прво коло)
<li> Јоахим Јохансон (прво коло)
<li> Томи Хас (полуфинале)
<li> Фелисијано Лопез (друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Халеа – појединачно
Тенис 2005.